Jacutinguense – abitanti di Jacutinga (Minas Gerais)
Jacutinguense – abitanti di Jacutinga (Rio Grande do Sul)